Зума (, ) — прізвище.

Відомі носії:

 Джейкоб Зума (1942) — президент Південно-Африканської республіки
 Курт Зума (1994) — французький футболіст
 Нкосазана Дламіні-Зума (1949 — південноафриканський дипломат
 Сібусісо Зума (1975) — південноафриканський футболіст

Програмне забезпечення:
Зума () - комп'ютерна гра 2003 року випуску.

Багатозначні терміни